Chüeweidbach – schweizerdeutsch für Kuhweide, wobei Chüe (Kühe) den Plural von Chue (Kuh) darstellt – ist ein Gewässername im Schweizer Kanton Zürich:

 Chüeweidbach (Hubbach), linker Zufluss des Hubbachs (zum Albisrieder Dorfbach; zur Limmat) in Albisrieden (Zürich)
 Chüeweidbach (Tobelbach), rechter Zufluss des Tobelbachs (Dändlikerbach) bei Chüeweid (Hombrechtikon)
 Chüeweidbach (Zweienbach), rechter Zufluss des Zweienbachs (zum Dorfbach; zum Zürichsee) bei Meilen

Siehe auch:
 Chüeweidbächli